Diese Seite gehört zum Artikel Biathlon-Weltmeisterschaften 2009.

Männer

Sprint 10 km 

Offizielle Ergebnisse

Verfolgung 12,5 km 

Gemeldet, aber nicht am Start:  und 
Offizielle Ergebnisse

Einzel 20 km 

Gemeldet, aber nicht am Start: 
Offizielle Ergebnisse

Massenstart 15 km 

Offizielle Ergebnisse

Staffel 4 × 7,5 km 

Offizielle Ergebnisse

Frauen

Sprint 7,5 km 

Gemeldet, aber nicht am Start:  und 
Offizielle Ergebnisse

Verfolgung 10 km 

Vor dem Wettkampf wegen Verletzung der Sicherheitsregeln beim Schießen disqualifiziert:  
Offizielle Ergebnisse

Einzel 15 km 

Gemeldet, aber nicht am Start:  und 
Offizielle Ergebnisse

Massenstart 12,5 km 

Offizielle Ergebnisse

Staffel 4 × 6 km 

Offizielle Ergebnisse

Mixed

Staffel 2 × 6 km + 2 × 7,5 km 

Offizielle Ergebnisse

Einzelnachweise 

2009 Ergebnisse